Пост № 1 () — остановочный пункт в городе Барановичи, Брестской области. 
Железнодорожная платформа находится между остановочным пунктом Ольсевичи и станцией Барановичи Полесские.

Ссылки 
 Белорусская железная дорога
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги